Selskabspavillonen er en dansk lokalitet og refererer bl.a. til følgende:

 Selskabspavillonen (Aarhus)
 Selskabspavillonen (Varde)